Divisão administrativa
 Regiões administrativas do Distrito Federal (Brasil) — divisão do Distrito Federal brasileiro
 Região Administrativa (Ipatinga) — subdivisão do município brasileiro de Ipatinga
 Regiões administrativas da cidade do Rio de Janeiro — subdivisão do município brasileiro do Rio de Janeiro
 Região administrativa especial — divisão da República Popular da China
 Regierungsbezirk — divisão dos estados da Alemanha

Ver também 
 Região
 Regionalização

Desambiguação